Gaston je francouzské mužské rodné jméno, může se ale jednat i o příjmení, lidské sídlo a další:

Geografické pojmy 
 Gaston (Oregon)
 Gaston (Jižní Karolína)
 Gaston County (Severní Karolína)

Lidé

Příjmení 
 Gaston Orleánský (1608–1660) – zakladatel orleánské větve Bourbonů
 Gaston Orleánský, hrabě z Eu (1842–1922) – francouzský a brazilský princ
 Gaston I. z Foix-Béarn (1287–1315) – okcitánský šlechtic
 Gaston de Chasseloup-Laubat (1867–1903) – francouzský automobilový závodník
 Cito Gaston – americký basketbalista
 Hugo Gaston (* 2000) – francouzský tenista
 William Gaston – americký právník ze Severní Karolíny
 William Gaston (Massachusetts) – americký politik
 William H. Gaston – americký voják
 Yves Leopold Germain Gaston – francouzský podnikatel

Křestní jméno 
 Gaston Bachelard – francouzský filozof a spisovatel
 Gaston Bonnier – francouzský botanik
 Gaston Doumergue – francouzský politik
 Gastón Gaudio – španělský tenista
 Gaston Leroux – francouzský spisovatel, dramatik a novinář
 Gastón Mazzacane – argentinský automobilový závodník
 Gaston Rébuffat – francouzský horolezec
 Gaston Thorn – lucemburský politik
 Gaston Waringhien – francouzský jazykovědec

Zvířata 
 Gaston (lachtan) – známý lachtan ze Zoo Praha

Jiné 
 Gaston (komiks) – belgický komiks
 Gaston (animovaný film) – animovaný film z roku 1991 společnosti Walt Disney z cyklu Beauty and the Beast
 Gaston (firma) – zlínská obchodní společnost

Rozcestníky - příjmení
Francouzská příjmení
Rozcestníky - jméno